Staatszerfall  bzw. Staatsverfall steht für:
 Zerfall eines Staates in zwei oder mehr kleinere Staaten, siehe Dismembration und Sezession
 Zerfall staatlicher Strukturen, siehe Schwacher Staat und Gescheiterter Staat

Siehe auch